Włościbórz ist der Name folgender Orte in Polen:

 Włościbórz (Woiwodschaft Kujawien-Pommern), Dorf in der Woiwodschaft Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Włościbórz (Dygowo), deutsch Lustebuhr, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern